Сре́дняя Корса́ () — деревня Арского района Республики Татарстан Российской Федерации. Административный центр Среднекорсинского сельского поселения.

География 
Находится на реке Кисмесь, между деревнями Верхняя Корса и Нижняя Корса. От Верхней Корсы отделяет река, от Нижней — автодорога 16К-0424.

Расстояние до районного центра 19,3 километров.

Уличная сеть 
 Гагарина
 Молодёжная
 Сайдашева
 Тукаевская

Климат 
Климат умеренно континентальный. Средняя годовая температура воздуха 3,5 °C.

Население 
Численность населения деревни — 220 человек.

Примечания 

Населённые пункты Арского района